Трка на 400 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржана од 10. до 12. августа на стадиону Лужники.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. бранила је атлетичарка Амантле Монтшо из Боцване.

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичара из 28 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
10. август 2013..

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих атлетичарки 2013. године на 400 метара, пре почетка светког првенства (10. августа 2013) имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Стартна листа 
Табела приказује стартну листу атлетичрки у трци на 400 метара са њиховим најбољим резултатом сезоне, личним рекордом и националним рекордом земље из које је такмичарка, пре почетка првенства.

Квалификационе норме

Сатница 
Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 36 такмичарки је подељено у 5 група, а у полуфинале ушле су по четири првопласиране из сваке групе (КВ) и четири према постигнутом резултату (кв).,.

Полуфинале 
У финале су се квалификовале по две првопласиране из три полуфиналне групе (КВ) и две према постигнутом резултату (кв).,.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном